Пржиялковский, Виктор Владимирович:
 Пржиялковский, Виктор Владимирович (1930—2016) — советский учёный-изобретатель, разработчик советских ЭВМ, Герой Социалистического Труда (1983). Лауреат Государственной премии СССР.
 Пржиялковский, Виктор Владимирович (род. 1982) — российский математик, доктор физико-математических наук (2017).